Кубок Нідерландів з футболу 2017–2018 — 100-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Титул здобув «Феєнорд».

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>19 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>21 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>11 жовтня 2017

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>24 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>25 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>26 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>19 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>20 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>21 грудня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>30 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>31 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>1 лютого 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>27 лютого 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт Королівської федерації футболу Нідерландів  
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2017–2018
Нідерланди
Нідерланди
2017 у нідерландському спорті
2018 у нідерландському спорті